CPR kan syfta på:

 CPR – en tidigare medinflytande- och intresseorganisation för Sveriges civilpliktiga, se Civilpliktsrådet
 CPR – en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster cardiopulmonary resuscitation, se hjärt- och lungräddning
 CPR-nummer – ett nummer som tilldelas personer för att identifiera dem hos olika myndigheter i Danmark
 CPR – FN:s kommitté för ländernas ständiga representanter vid FN, se Committee of Permanent Representatives